La Coppa del Re 2011  è la 75ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2010-2011
Supercoppa spagnola 2010

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2011
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Madrid